Ел Санеал има више значења:

 Ел Санеал (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Санеал, Ла Гранха (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику